А̄ může označovat:
 А̄  (cyrilice) – písmeno v cyrilici 
 А̄  (latinka) – písmeno v latince

Související články 
 A, α, ∀